in de wiskunde een eigenschap van relaties, zie transitiviteit (wiskunde)
 in de taalkunde een eigenschap van werkwoorden, zie transitiviteit (taalkunde)